Жуков, Георгий:
 Жуков, Георгий Андреевич (1904—1975) — советский генерал-майор.
 Жуков, Юрий (Георгий) Александрович (1908—1991) — журналист-международник, публицист, переводчик.
 Жуков, Георгий Васильевич (1882—1972) — советский генерал-лейтенант.
 Жуков, Георгий Геннадьевич (род. 1994) — казахстанский и бельгийский футболист.
 Жуков, Георгий Иванович (1913—1994) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Георгий Константинович (1896—1974) — Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза.
 Жуков, Георгий Сергеевич (1907—1978) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.